Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 239 dans le monde.

 Route fédérale 239 en Allemagne
 RS-239 au Brésil
 Route 239 au Québec, Canada
 Route 239 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 239 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route départementale 239 dans l'Ardèche, France